1400 steht für:
 das Jahr 1400

 Fiat 1400, italienisches Automobil
 Nissan 1400, japanisches Automobil
 Seat 1400, spanisches Automobil

Siehe auch: